Museumkwartier (Amsterdam)
Museumkwartier ('s-Hertogenbosch)
Museumkwartier (Utrecht)
Museumkwartier (Venlo)
Museumkwartier St. Annen (Lübeck)